

Chimica 
 R55 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R55 – strada regionale Pretoria – Sandton (Sudafrica)